Акчу́рин — татарская фамилия. Известные носители:

 Акчурин, Анвар Гафурович (1944—2015) — российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Акчурин, Игорь Алексеевич (1930—2005) — доктор философских наук.
 Акчурин, Касим Александрович (род. 1943) — советский футболист и тренер.
 Акчурин, Леонтий Николаевич (1933—1985) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Акчурин, Марат Рустамович (1964—1988) — советский старший лейтенант, воин-интернационалист, кавалер ордена Красной Звезды.
 Акчурин, Радиф Галеевич (род. 1985) — российский спортсмен, чемпион мира по борьбе куреш.
 Акчурин, Расим Сулейманович (род. 1932) — советский генерал-полковник, командующий зенитными ракетными войсками ПВО СССР.
 Акчурин, Ренат Сулейманович (род. 1946) — российский кардиохирург.
 Акчурин, Сергей Васильевич (1722—1790) — российский государственный деятель, сенатор, обер-прокурор Св. Синода.
 Акчурин, Юсуф Хасанович (Юсуф Акчура; 1876—1935) — татарский издатель, писатель, журналист, историк.

Акчурина 

 Акчурина, Зухра (1862—1903) — первая татарская женщина-журналистка, одна из издателей газеты «Терджиман-Переводчикъ».
 Акчурина-Муфтиева, Нурия Мунировна (род. 1958) — советский, украинский и российский учёный-искусствовед.

См. также 
 Акчурины — татарский дворянский род

Примечания